

События 
 Консулы Секст Кальпурний Сципион Орфит и Квинтилий Максим.
 Военный квестор Бетики Септимий Север.
 172 (174 или 175) — Восстание буколов в Нижнем Египте, едва не овладевших Александрией. Центр восстания — Буколия (заболоченная местность в долине Нила).
 Триумф Марка Аврелия. Он устраивает на форуме Траяна распродажу принадлежавших императору предметов роскоши.
 172—175 — Марк Аврелий продолжает борьбу с маркоманнами и сарматами и добивается многих побед. Пертинакс, легат первого легиона, отстоял от врагов Ретийские области и Норик.
Хунну:
 Цзюйцзюйр арестован китайцами и умер в тюрьме.
 172—178 — Шаньюй южных хуннов *** (имя неизвестно, сын Гюйгюйра).

См. также